Stary cmentarz żydowski w Giżycku
 Nowy cmentarz żydowski w Giżycku